H59 peut faire référence à :
 Affections de l'œil et de ses annexes après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs, d’après la classification internationale des maladies ;
 HMS Gallant (H59), un destroyer de la Royal Navy.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres